El término Maur puede referirse:

Geografía

En la India
a Maur, una localidad de la India, en el estado de Punyab;

En Suiza
a Maur, una comuna suiza, en el cantón de Zúrich;

Música
a Mauro Maur, un trompetista italiano.